Сдериха — гидроним:
 Сдериха — приток Могочи.
 Сдериха — приток Юхоти.